Produsul intern brut (prescurtat PIB) este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unei țări în decurs de un an. Acesta se poate calcula și la nivelul unei regiuni sau localități.

Descriere 

PIB-ul este suma cheltuielilor pentru consum a gospodăriilor private și a organizațiilor private non-profit, a cheltuielilor brute pentru investiții, a cheltuielilor statului, a investițiilor în scopul depozitării ca și câștigurile din export din care se scad cheltuielile pentru importuri.

PIB = consum + investiții + exporturi − importuri

Economiștii (pornind de la Keynes) au împărțit termenul de consum general în două părți: consumul privat și cheltuielile sectorului public. Două avantaje ale împărțirii consumului total în acest mod în teoria macroeconomică sunt:

 Consumul privat este o preocupare centrală a economiei bunăstării. Investițiile private și subdiviziunile comerciale ale economiei sunt direcționate ultimativ (în curentul principal al modelelor economice) înspre creșterea pe termen lung a consumului privat. 
 Deoarece este separat de consumul privat endogen, consumul sectorului public poate fi considerat exogen, astfel încât diferite niveluri ale consumului sectorului public pot fi considerate ca făcând parte din domeniul plin de sensuri al macroeconomiei.

Astfel PIB poate fi exprimat:

PIB = consum privat + consumul statului+ investiții + (exporturi − importuri)

Componentele PIB:
 Consumul privat - este în mod normal cea mai mare componentă a PIB, reprezentând cheltuielile gospodăriilor în economie. Aceste cheltuieli pot fi clasificate în: bunuri durabile, bunuri perisabile și servicii. Exemple: hrană, chirie, bijuterii.

 Cheltuielile statului - sau consumul sectorului public, reprezintă suma tuturor cheltuielilor guvernamentale pentru bunuri finite și servicii. Include salariile angajaților din sectorul public, cumpărarea de armament etc.

 Investițiile - includ investiții în fabrici, echipamente, inventar și nu include schimburile de active existente. De exemplu: construcția unei mine, cumpărarea de software, cumpărarea de mașini și echipamente. Cheltuielile gospodăriilor pentru noi locuințe fac parte din investiții.

 Exporturile - reprezintă exporturile brute ale unei țări, incluzând bunuri și servicii, destinate consumului într-o altă țară.

 Importurile - reprezintă importurile brute. Importul este definit prin vânzarea de produse ale unei țări altei țări.

Notă: În calculul PIB se iau în considerare doar bunurile și serviciile destinate consumului final. Exemplu: un calculator = bun finit, un microprocesor este un bun intermediar.

Dacă din PIB se scad deprecierile se obține produsul intern net.

PIB-ul pe cap de locuitor este PIB-ul împărțit la numărul locuitorilor. Acesta este adesea dat ca ajustat, însemnând că este astfel calculat încât nivelurile diferitelor prețuri sunt mascate în diferite țări. Astfel poate fi comparată eficiența diferitelor țări.

Deoarece PIB-ul combină suma tuturor activităților care se pot evalua în bani și nu a folosinței acestora (sau chiar a distrugerii acestora) este un mijloc condiționat de măsurare a bunăstării și a calității vieții. Pentru acest scop se recomandă alte metode de calcul, cum ar fi Human Development Index (HDI).

Produsul intern brut și inflația

PIB nominal 
PIB-ul nominal este forma uzuală de comparație a produsului intern al țărilor sau regiunilor. Acesta redă suma valorii adăugate interne în prețurile actuale ale pieței. Dezavantajul este că prin modificări ale valorii banilor, PIB poate fi "falsificat". Astfel, o modificare de 3% a ratei inflației, în aceleași condiții ale producției de bunuri, duce de asemenea la o creștere cu 3% a PIB-ului.

Deflatorul PIB 
Deflatorul PIB este procentul obținut din PIB-ul nominal și cel real. Deflatorul PIB se folosește de exemplu pentru a descoperi proporția de dezvoltare economică influențată de inflație într-o perioadă anume de timp.

Vezi și 
 Istoricul Produsului Intern Brut al României

Legături externe 

Listă PIB
 Economia Generală - Conf. dr. Mircea Maniu 
 Date statistice despre țările lumii (engl)
 PIB-ul României de la Cuza la Băsescu (articol pe cursdeguvernare.ro).

Indicatori economici
Macroeconomie